Mortlake kan syfta på:

 Mortlake, London – ett distrikt i London Borough of Richmond upon Thames, England
 Mortlake, New South Wales – ett distrikt i Sydney, Australien